BLEN steht für:
 Bahnhof Lehnitz (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Blen steht für:
 Plaine, elsässische Gemeinde

Abkürzung